Велли, Поль Франсуа (Velly, 1709—1759) — французский аббат-иезуит, историк и историограф Франции.
 Велли (Wailly) — неверная транскрипция фамилии французского архитектора Шарля Де-Вайи (1730—1798)